Frederik Lange kan syfta på flera personer:

 Frederik Olaus Lange (1798-1862), dansk skolman och titulär professor
 Fritz Lange (1842-1907), dansk läkare (Frederik Lange)
 Frederik Lange (1871-1941), dansk målare